Холмого́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Холмогорская улица — улица в Архангельске.
 Холмогорская улица — улица в Калининграде.
 Холмогорская улица — улица в Москве.
 Холмогорская улица — улица в Перми.

Украина 
 Холмогорская улица — улица в Донецке.
 Холмогорская улица — улица в Киеве.
 Холмогорская улица — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Холмогорская улица — улица в Минске.